Le Championnat du monde de Superbike 1999 est la  du Championnat du monde de Superbike.
La saison a débuté le 28 mars et s'est terminée le 10 octobre après 13 manches.

Carl Fogarty a remporté son quatrième titre pilote et Ducati le titre constructeur.

Système de points

Calendrier

Classements

Pilotes

Constructeurs

Voir aussi

Lien externe 
  Site officiel

1999
Sport motocycliste en 1999
Superbike
Circuit d'Albacete